Байдин:
 Байдин, Валерий Викторович (род. 1948) — русский и французский культуролог, литератор, филолог.
 Байдин, Виктор Иванович (род. 1953) — российский историк, доцент кафедры истории России Уральского Федерального Университета.
 Байдин, Николай Анатольевич (1919—1993) — сварщик, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Байдино